Евлампий Алексеевич Тарасов (1920—2001) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился 16 марта 1920 года в посёлке Никологоры Владимирской губернии, ныне Владимирской области.

Окончил Никологорскую среднюю школу в 1938 году. В этом же году поступил в МВТУ имени Баумана, а в летом 1941 года ушёл добровольцем на фронт в составе коммунистического батальона. Был тяжело ранен, из госпиталя выписался инвалидом I группы. Продолжил учёбу в вузе, который окончил сталинским стипендиатом и получил назначение на должность заместителя директора завода по производству мин на базе МВТУ. Дальнейшая судьба Евлампия Тарасова была связана с партийной деятельностью: он был избран первым секретарём Бауманского райкома комсомола города Москвы, затем стал заведующим отделом горкома ВЛКСМ Москвы.

В 1946 году центральный комитет комсомола направил его в Якутию, где по 1951 год он находился в должности первого секретаря обкома комсомола, был членом Якутского областного комитета ВКП(б). Занимался общественной деятельностью — был депутатом Верховного Совета Якутской АССР  от Мархинского избирательного округа города Якутска. После окончания Высшей партийной школы Е. А. Тарасов был приглашен на работу инструктором в аппарат ЦК КПСС. В дальнейшем его трудовая деятельность была связана с Советом по делам религий при Совмине СССР, где он качестве члена Совета курировал вопросы, связанные с деятельностью протестантских конфессий страны.

Умер 4 февраля 2001 года в Москве, похоронен в Ленинграде.

Награждён орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Знак Почёта, а также медалями, в числе которых «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Семья 
 Был женат на Валентине Александровне — начала учёбу также в МВТУ, но перевелась в Якутск, где окончила педагогический институт. Работала учителем математике в школе № 7 города Якутска.
 Его сестра — Софья Алексеевна Тарасова (Мочалова, 1922—2015) была замужем за Героем Советского Союза — Мочалов, Михаил Ильич.

Примечания

Ссылки 
 ТАРАСОВ Евлампий Алексеевич
 Воин, патриот, интернационалист

Выпускники МГТУ
Члены КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Участники Великой Отечественной войны